Le Visiteur inattendu (), pièce de théâtre policière d'Agatha Christie de 1958 ;
 Le Visiteur inattendu (), roman adapté de la pièce éponyme par Charles Osborne ;
 Visiteur inattendu (, ils n'attendaient pas) tableau du peintre russe Ilia Répine.
 The Unexpected Guest, deuxième album studio du groupe de hard rock anglais Demon.